Le prénom d'Aldebert était dévolu au cadet des seigneurs de Peyre, destiné aux ordres. Il est arrivé que des Aldebert se retrouvent héritiers, leur aîné étant mort sans descendance. Dans ce cas Aldebert changeait de prénom pour celui d'Astorg. On retrouve plusieurs Aldebert de Peyre dans l'histoire :
 Aldebert  de Peyre : évêque de Mende de 1052 à 1095 environ
 Aldebert II de Peyre : évêque de Mende de 1099 à 1123
 Aldebert de Peyre : évêque de Viviers de 1297 à 1306
 Aldebert IV de Peyre : évêque de Mende de 1441 à 1443